Förarbevis kan avse:

 Förarbevis för moped – för att köra moped klass II
 Förarbevis för snöskoter – för att köra snöskoter
 Förarintyg för fritidsbåt – ett svenskt intyg ibland benämnt skärgårdsskepparexamen
 Internationellt förarbrev för fritidsbåt – giltigt i stora delar av Europa